Chernozem Central (que traduce Tierras Negras centrales) puede referirse a:

 Chernozem Central, región geográfica del oeste de Rusia.
 Chernozem Central, región económica rusa.
 Chernozem Central, antigua provincia rusa.